Jackknife ist die englische Bezeichnung für ein Klappmesser. Davon abgeleitet bezeichnet es:
 Jackknife (Statistik), in der Statistik eine Methode des Resampling
 eine Variation der Wrestling-Technik Powerbomb
 eine Variation der Kampfsport-Technik 540 Kick

Jack-Knife ist:
 ein horizontales Drehgelenk an Mobiltelefonen und davon abgeleitet diese Mobiltelefon-Bauart
 ein Projekt der britischen Band Tetrad

Siehe auch
 Jacknife, US-amerikanisches Filmdrama von David Hugh Jones aus dem Jahr 1989
 The Jack-Knife Man, US-amerikanischer Stummfilm von King Vidor aus dem Jahr 1920